Barice est un toponyme qui peut désigner :

Barice, un village de la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Barice, un village de la municipalité de Stari Grad, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Barice, un village de la municipalité de Bijelo Polje.

Barice, un village de la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Plandište et dans le district du Banat méridional.